Dariusz Acosta Zurita (1908–1931) – meksykański prezbiter, męczennik 
 Dariusz Hernández Morató (1880–1936) – hiszpański jezuita, męczennik